RET oder Ret steht für:
 Netz (Sternbild) (lat. Reticulum), Sternbild in der Nomenklatur der Fixsterne
 Rational Emotive Therapy, kognitive Verhaltenstherapie, siehe Rational-Emotive Verhaltenstherapie
 Regenerative Energietechnik, siehe Energietechnik#Nachhaltige Energietechnik
 Remote Electrical Tilt, Fernsteuerung für das Einstellen der Hauptstrahlrichtung gerichteter Antennen
 Resistance to Evaporating Heat Transfer, Dampfdurchgangswiderstand eines Textils, siehe Wasserdampfdurchgangswiderstand
 Resolution Enhancement Technology, auflösungsverbessernde Techniken in der Halbleitertechnologie und bei Desktop-Druckern
 Resonanzenergietransfer, siehe Förster-Resonanzenergietransfer
 RET-Gen, siehe Rezeptor-Tyrosinkinase Ret
 Rotterdamse Elektrische Tram, Städtische Verkehrsbetrieb in Rotterdam
 Flughafen Stollport in Røst, Norwegen (IATA-Code)
 Bahnhof Ebertsheim nach DS 100
 Retard, eine Arzneiform, bei der der Arzneistoff verlangsamt freigesetzt wird

Ret ist der Namensbestandteil von:
 Ret Marut, Pseudonym von B. Traven (um 1882–1969), deutschsprachiger Schriftsteller

ret steht für:
 Retta (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Kleine Sundainseln, Indonesien

Siehe auch:
 Rät
 Räth
 Reet
 Rett
 Haus Raedt
 Redd
 Red

Abkürzung